Ростислав III Кијевски је био кнез Смоленска из династије Рјуриковича. Био је син Q4305591, Mstislav III of Kiev и .

Породично стабло 

Умрли 1240.
Династија Рјурикович